Peña Alta kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Peña Alta, Veracruz, ort, Tuxpan, 
 Peña Alta, Puebla, ort, San Sebastián Tlacotepec, 
 Peña Alta, Querétaro Arteaga, ort, Pinal de Amoles, 

Robotskapade Mexikoförgreningar